— гриб рода  семейства рядовковых. 
Научные синонимы:
  
 
  

Мацутакэ (с японского: «сосновый гриб») произрастает в Азии (Китай, Корея, Япония), Северной Европе (Финляндия, Швеция), России и Северной Америке.
Особо ценится в японской, китайской и корейской кухнях за специфический сосновый аромат и изысканный вкус.

Ареал 
Растёт у подножья деревьев, спрятавшись под опавшей листвой. Живёт в симбиозе с корнями определённых деревьев.
В Японии  это зачастую , в Северной Америке — пихта и сосна. Предпочитает сухую неплодородную почву. Образует кольцевую колонию. Почва под грибницей становится белой. При увеличении количества опавших листьев и веток (улучшения питания) среда становится непригодной для произрастания гриба.

В 1999 году шведские учёные Бергиус и Данелл с помощью анализа ДНК обнаружили, что шведский Tricholoma nauseosum и японский Tricholoma matsutake — это один вид. Это открытие привело к увеличению экспорта этих грибов из Скандинавии в Японию (благодаря схожему аромату и вкусу).

Описание гриба 
Шляпка коричневая. Мякоть белая с характерным пряным запахом, напоминающим корицу. У спелого гриба шляпка растрескивается по краю и белый цвет просвечивает. Ножка тёмно-коричневая, длинная. Трудно достаётся из земли, в отличие от своих похожих собратьев.

Примечания 

Рядовковые
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Ингредиенты японской кухни